«Семь королей должны умереть» () — будущий исторический фильм, спин-офф сериала «Последнее королевство». Утреда Беббанбургского в картине сыграет, как и в сериале, Александр Дреймон. Премьера запланирована на 14 апреля 2023 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в раннесредневековой Англии. Его герой, как и в сериале «Последнее королевство», — знатный сакс Утред Беббанбургский, воспитанный норвежским ярлом. В романах Бернарда Корнуэлла, которые легли в основу сценария «Последнего королевства», упоминается несбывшееся пророчество о гибели семи королей из-за злой колдуньи.

В ролях 
 Александр Дреймон — Утред Беббанбургский

Производство 
Фильм был анонсирован 25 октября 2021 года. Съёмки начались весной 2022 году в Будапеште, незадолго до выхода финального сезона «Последнего королевства». Главную роль, Утреда Беббанбургского, сыграет, как и в сериале, Александр Дреймон. При этом в картине появятся и новые актёры.

Премьера запланирована на 14 апреля 2023 года.

Примечания 

Исторические фильмы